Парк-авеню () — может означать:

Топоним 
  — название исторических районов.
  — футбольный стадион в Аберистуите, Уэльс.
  — христианская церковь, расположена по адресу 1010 Парк-авеню, 85-я улица, в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена.

Дороги, улицы 
  — одна из главных улиц центра Монреаля с севера на юг, получила своё название от Mount Royal Park, к которому она идёт.
  — обсаженная деревьями дорога, начинающаяся от западного конца улицы Дурбар-Холл до Бродвея в городе Кочин, Индия.

 США
 Парк-авеню — одна из главных магистралей, пересекающих Манхеттен с севера на юг.
  — дорожная эстакада вокруг, а затем на юг от Центрального вокзала в Нью-Йорке.
  — состоит из туннеля Парк-авеню и виадука Парк-авеню, является железнодорожной линией в нью-йоркском районе Манхэттена, полностью проходящей вдоль Парк-авеню.
  — туннель длиной 488 м, проходящий под семью кварталами Парк-авеню в Murray Hill в Манхэттене, Нью-Йорк.

Здания 
 Парк-авеню, 432 — сверхвысокий небоскрёб, построенный в нью-йоркском районе Мидтаун на Парк-авеню между 56 и 57 улицами.

СМИ, искусство 
  () — музыкальная инди-поп группа, которая началась в январе 1996 года в Омахе, штат Небраска.

Фильмы 
 79, Парк-авеню — американский мини-сериал 1977 года.
 Парк авеню, 666 — американский телесериал, основанный на одноимённом романе Габриэллы Пирс.

См. также 
 Buick Park Avenue — полноразмерный седан, выпускавшийся компанией Buick в 1991—2005 годах в США и 2007—2012 годах в Китае.